N79 peut faire référence à :
 HMS Torbay (N79), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N79, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres